Der Royal Bank of Scotland Tiburon Challenger 2009 war ein Tennisturnier, das vom 12. bis 18. Oktober 2009 in Tiburon stattfand. Es war Teil der ATP Challenger Tour 2009 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. Das Turnier kehrte in dieser Saison nach fünfjähriger Pause auf die ATP Challenger Tour zurück.

Sieger im Einzel wurde der ungesetzte Japaner Gō Soeda, der im Finale den ebenfalls ungesetzten Serben Ilija Bozoljac in drei Sätzen besiegte. Es war Soedas sechster Erfolg bei einem Einzelturnier auf der ATP Challenger Tour. Der Sieger der letzten Austragung 2004 war K. J. Hippensteel, der in diesem Jahr nicht am Turnier teilnahm.

Im Doppel waren die an dritte Position gesetzten Treat Conrad Huey und Harsh Mankad im Finale gegen die einen Rang höher gesetzten Ilija Bozoljac und Dušan Vemić siegreich. Die Titelverteidigung von 2004, André Sá und Bruno Soares, traten beide nicht zur Titelverteidigung an.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Es gab sowohl für den Einzelwettbewerb mit 16 Spielern als auch für den Doppelwettbewerb mit vier Doppeln eine Qualifikationsrunde, durch die sich im Einzel vier Spieler, im Doppel eine Paarung für das Hauptfeld qualifizieren konnten.

Im Vorfeld des Turniers gab es drei Absagen. Im Einzel rückte Artem Sitak als Lucky Loser für Ryan Sweeting ins Hauptfeld. Im Doppel mussten Fernando Vicente aufgrund von Problemen mit der Halswirbelsäule und Greg Ouellette aufgrund einer Knöchelverletzung ihre Teilnahme zurückziehen. An ihrer Stelle spielten Thomas Fabbiano/Matteo Marrai und Mason Fuller/Artem Sitak, die zuvor in der Qualifikation gescheitert waren.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Website
 Einzel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 41 kB)
 Doppel-Turnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 44 kB)
 Einzel-Qualifikationsturnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 42 kB)
 Doppel-Qualifikationsturnierplan auf der Homepage der ATP (PDF-Datei; 41 kB)

ATP Challenger Tour 2009
Tennisturnier in Tiburon (Kalifornien)